Numele Elizabeth sau Betty Williams se poate referi la:
Betty Williams (activistă) (1943 – 2020), laureată a Premiului Nobel pentru Pace;
 Betty Williams (om politic) (n. 1944), membră a Parlamentului britanic;
 Liz Williams (n. 1965), scriitoare americană de science  fiction;
 Elizabeth Williams Champney (1850 – 1922), scriitoare americană;
 personaj de ficțiune al serialului britanic Coronation Street.